Die Bitburger Badminton Open 2015 (offiziell: Bitburger Open Grand Prix Gold 2015) fanden vom 27. Oktober bis zum 1. November 2015 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Mit einem Preisgeld von 120.000 US-Dollar gehörte die 28. Austragung des Badmintonturniers zur hochdotierten Kategorie Grand Prix Gold.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Viertelfinale bis Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Dameneinzel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Herrendoppel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damendoppel

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Mixed

Setzliste

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Bitburger Open 2015 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 3. Januar 2021.

2015
Bitburger